Тысяча и одна ночь — многозначный термин.

Значения 
 «Тысяча и одна ночь» — памятник средневековой арабской литературы, собрание рассказов.
 «Тысяча и одна ночь» — немой короткометражный фильм-сказка Жоржа Мельеса, 1905.
 «Senya Ichiya Monogatari» («Сказки 1001 ночи») — полнометражный анимационный фильм 1969 года.
 «Тысяча и одна ночь» — французская авантюрно-фантастическая кинокомедия.
 «1001 ночь» — музыкальный альбом арабо-американских гитаристов Шахина и Сепехра, 1996 г.
 «Тысяча и одна ночь» — балет Фикрета Амирова.
 «Тысяча и одна ночь» — турецкий сериал, 2006 г.

См. также 
 «Тысяча и один день, или Новая Шахерезада» — сатирическая повесть Ильи Ильфа и Евгения Петрова.

Тысяча и одна ночь